

Persone 
 Eithan Urbach (1977) – nuotatore israeliano

Geografia

Francia 
 Urbach, oggi Fouday – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania 
 Urbach – comune del circondario del Rems-Murr (Baden-Württemberg)
 Urbach – comune del circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Urbach – comune del circondario di Nordhausen (Turingia)
 Urbach – quartiere della città di Colonia nel distretto urbano di Porz (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Altro 
 24529 Urbach – asteroide della fascia principale